Нижняя Сада́ — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Бачумовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 138 м над уровнем моря.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ярского района